Перпиньян:

 Перпиньян — город во Франции, на реке Тет, административный центр департамента Пиренеи Восточные.
 Перпиньян — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Лангедок-Руссильон.
 Перпиньян — французский регбийный клуб, выступающий в Топ 14.